Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Pam Shriver 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Pam Shriver (finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Zina Garrison (Campionessa)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Robin White (secondo turno)

 Catarina Lindqvist-Ryan (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Carling Bassett-Seguso (primo turno)
 Jo Durie (secondo turno)
 Dianne Balestrat (secondo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1987